Дивізіон 1: 1987 — сезон у  Дивізіоні 1, що був другою за рівнем клубною лігою у шведському футболі після Аллсвенскан. 

У чемпіонаті взяли участь 28 клубів, розділені на дві групи. Сезон проходив у два кола, розпочався у квітні й завершився в листопаді 1987 року.

Переможцями змагань у групах стали клуби «Юргорден» ІФ (Стокгольм) і ГАІС Гетеборг, які й здобули право підвищитися в класі та виступати наступного сезону в Аллсвенскан.

Турнірні таблиці

Північна група

Південна група

Посилання 
 Офіційний сайт 

Чемпіонат Швеції з футболу
Швеція
1987 у шведському спорті